Existen 4 torneos del circuito ATP Challenger Series disputados en San Pablo.
Por orden alfabético:

 Aberto de São Paulo
 IS Open 
 IS Open de Tenis 
 São Paulo Challenger de Tenis